Slovo voština (odvozeno od slova vosk) může mít několik významů odkazující na šestiúhelníkovou strukturu včelích pláství:
 voština (včelařství) – včelí plástev s víčky (případně souše), složené z jednotlivých šestiúhelníkových buněk
 voština (geomorfologický jev) – útvar tvořený sítí drobných prohlubní na povrchu skály (nejčastěji pískovcové)
 voština (konstrukce) – sendvičová konstrukce používaná u kompozitů dosahující vysoké pevnosti v poměru k hmotnosti
 voština (fotografie) – též voštinový filtr či honeycomb, používá se k usměrnění studiového světla ve fotografii
voština (chladič) – středová část vodních chladičů historických automobilů, ve tvaru šestiúhelníků připomínající včelí plástev